MDJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Madras City Cty (Stati Uniti)